Ottolini ist der Familienname folgender Personen:
 Luigi Ottolini (1925–2002), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Luisa Ottolini (geb. 1954), italienische Physikerin

Ottolini steht zudem für:
 Fabbrica Automobili Ottolini Ignazio, italienischer historischer Hersteller von Automobilen